Prażmów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Prażmów (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Piaseczyński
 Prażmów (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Sieradzki
 Prażmów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Rycki